Shag – danza americana
 Shag – tipo di tessuto per tappeti
 Shag – tabacco per il confezionamento di sigarette
 Shag – artista statunitense